

Patronyme 

 August Jakobson (1904–1963), écrivain et homme politique estonien ;
 Carl Robert Jakobson (1841–1882), écrivain, journaliste et homme politique estonien ;
  (1904–1997), enquêteur du NKVD ;
 Roman Ossipovitch Jakobson (1896-1982), linguiste russe ;
 Maggie Jakobson (1961-), actrice américaine ;
 Jesper Jakobson Kyd (1972-), compositeur danois ;
  (1959-), écrivain suédois.
 Max Jakobson (1923-2013),diplomate, journaliste, ministre, porte-parole de la politique étrangère finlandaise ;

Autre 
 Schéma de Jakobson, modèle décrivant les différentes fonctions du langage.

Patronyme estonien